Music as a Weapon — название концертных туров в стиле альтернативного метала/нью-метала/хард-рока, организованных американской музыкальной группой Disturbed. Всего было проведено три тура вплоть до 2007 года, и возможно проведение четвёртого после выхода нового альбома Disturbed Indestructible. После проведения Music as a Weapon II были записаны концертные CD и DVD.

Название серии туров Music as a Weapon было взято из строчки песни Disturbed «Droppin' Plates», с дебютного альбома The Sickness: «Gonna fight the war, and use my music as a weapon»

Участники 
Music as a Weapon:
 Disturbed
 Adema
 Drowning Pool
 Stereomud
 Systematic

Music as a Weapon II:
 Disturbed
 Chevelle
 Taproot
 Unloco

Music as a Weapon III:
 Disturbed
 Flyleaf
 Nonpoint
 Stone Sour

Список композиций одноимённого альбома 
 Disturbed — «Loading The Weapon»
 Disturbed — «Bound»
 Taproot — «Myself»
 Disturbed — «Dehumanized»
 Unloco — «Empty»
 Taproot — «Sumtimes»
 Disturbed — «Darkness»
 Unloco — «Bruises»
 Disturbed — «Prayer»
 Chevelle — «The Red»
 Taproot — «Poem»
 Disturbed — «Stupify»

Music as a Weapon II 

Music as a Weapon II — концертный альбом и DVD, созданный группой Disturbed. Диск был записан во время тура 2003 года и выпущен в 2004 году. В альбом вошла кавер-версия песни Metallica «Fade to Black» и ранее неизданный трек «Dehumanized» (студийная версия этого трека позже появилась в качестве бонуса к синглу «Stricken» в 2005). В DVD также вошло видео Disturbed с их сингла «Liberate»

Список композиций 
 Disturbed — «Loading the Weapon» — 2:33
 Disturbed — «Bound» — 3:54
 Taproot — «Myself» — 3:36
 Disturbed — «Dehumanized» — 3:44
 Chevelle — «Forfeit» — 4:06
 Disturbed — «Fade to Black (Metallica Cover)» — 4:26
 Unloco — «Empty» — 4:03
 Taproot — «Sumtimes» — 4:42
 Disturbed — «Darkness» — 4:02
 Unloco — «Bruises» — 2:50
 Disturbed — «Prayer» — 3:49
 Chevelle — «The Red» — 3:46
 Taproot — «Poem» — 3:20
 Disturbed, Пит Лофлер, и Джои Дюнас — «Stupify» — 4:28

Чарты

Примечания

Альбомы 2004 года
Disturbed
Концертные туры
Концертные альбомы Reprise Records